Гермониус — фамилия. Известные носители:
 Гермониус, Вадим Эдуардович
 Гермониус, Эдуард Карлович